U 163 (Kaiserliche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U 163 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.